Die Liste der griechischen Abgeordneten zum EU-Parlament (2019–2024) listet alle griechischen Mitglieder des 9. Europäischen Parlamentes nach der Europawahl in Griechenland 2019 auf.


Aktuelle Mandatsstärke der Parteien

Abgeordnete 

!
Griechenland